Morgane Hainaux, actrice française.
 René Hainaux, homme de théâtre belge, comédien, pédagogue et chercheur.
Patronyme belge